Белорецкий сельский совет () — входит в состав
Весёловского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Малая Михайловка.

История 
 1879 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Белорецкое 
 с. Авангард 
 с. Озёрное

Примечания